Lager kan betekenen:
Lager (mechanica), een onderdeel van een constructie, waarvan vele varianten bestaan.
 Lagers zijn de eiken balken waarop wijn- of biervaten rusten in een kelder.
Lager (bier), een biersoort.
Laager, een wagenburcht.